Teletoon puede referirse a:
 Teletoon, un canal canadiense con programación en idioma francés e inglés.
 Teletoon Retro, una versión del canal canadiense con programación catalogada como antigua.
 Télétoon+, un canal francés.
 Teletoon+, un canal polaco administrado por Canal+ que antes se llamaba Zigzap.